Домби () — венгерское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Домби, Рихард (также известен под фамилией Кон; 1888—1963) — австрийский футболист и тренер, венгерский еврей.
 Домби, Рудольф (род. 1986) — венгерский гребец-байдарочник, выступающий за сборную Венгрии с 2009 года.
 Домби, Тибор (род. 1973) — венгерский футболист, выступает за «Дебрецен».